Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Die Endspiele wurden am 1. Juni 1980 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/straitstimes19800528-1.1.26

1980 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1980
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1980